Бур — інструмент для буріння свердловин
 Електробур
 Альпіністський льодобур
 Рибальський льодобур
 Бур — представник народності бурів, нащадок нідерландських колоністів в Африці
 БУР (абр. Будуємо Україну Разом)  — всеукраїнська платформа, що займається відновленням зруйнованих від обстрілів будинків жителів Донеччини, а також допомагає відбудовувати та реорганізовувати занедбані заклади культури, дитячі майданчики у різних регіонах України.

Населені пункти та їхні частини

 Бур — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Бур — село в гміні Шафляри Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Бур — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Бур — частина міста Новий Торг у Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Бур — частина міста Бжеще в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Бур — частина міста Сосновець у Сілезькому воєводстві
 Бур — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Бур — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Бур — частина міста Скаржисько-Каменна в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Бур — частина села Навуз у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Бур — частина села Божа-Воля в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Бур — частина села Вал-Руда в гміні Радлув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бур — частина села Белянка в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Бур — частина села Корнатка в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бур — частина села Менджехув у гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Бур — частина села Сменґожув у гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Бур — частина села Вулька-Ґрондзька в гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Бур — частина села Русоциці в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Бур — частина села Інвалд у гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Бур — частина села Соколово-Влосцянське в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Бур — частина села Мшадля-Стара в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Бур — частина села Гута-Коморовська в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Бур — частина села Зджари в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Бур — частина села Падев-Народова в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Бур — частина села Чайкова в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Бур — частина села Чарна-Сендзішовська в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Бур — частина села Дубровиця (Домбровиця) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Бур — частина села Ченстково в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Бур — частина села Келпіно в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Бур — частина села Шопа в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Бур — частина села Рибажовиці в гміні Бучковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Бур — частина села Остре в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Бур — частина села Звардонь у гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Бур — частина села Ґурно в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бур — частина села Ґосьценцин у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бур — осада в гміні Звежинець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Бур — осада в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Бур — лісова осада в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Бур () — назва двох муніципалітетів у Франції:
 Бур — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Бур — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Бур-ан-Лаво — громада в кантоні Во
 Бур-Сен-П'єр — місто в кантоні Вале

Див. також 
 Бурав — рідковживана назва свердла
 Бормашина
 Буріння

Примітки